Хуан Давид Очоа Васкес (1949—2013) — колумбийский наркобарон, один из создателей и лидеров Медельинского кокаинового картеля. 

Родился в 1949 году в Медельине в семье богатого фермера Фабио Очоа Рестрепо. В 1976 году, совместно с братьями Фабио и Хорхе Луисом, а также Хосе Гонсало Родригес Гача, Карлосом Ледером и Пабло Эскобаром основал наркокартель. После похищения его сестры Марты Ньевес Очоа основал группу «Смерть похитителям», которая вела войну против левой партизанской группы «М-19», а затем против других левых групп. 

Медельинский картель также воевал против конкурирующих наркокартелей, таких как Наркокартель Кали, а также против правительства Колумбии, хотя, как правило, братья Очоа не принимали участия в терактах наркокартеля в 1980-х годах. 

Ещё в 1989 году власти Колумбии начали широкомасштабную борьбу с Медельинским картелем. В сентябре 1990 года президент Колумбии Сезар Гавирия Трухильо предложил лидерам наркокартелей сдаться в руки полиции на условии отбытия срока заключения в Колумбии вместо экстрадиции в США, чего наркодельцы опасались больше, чем суда в своей стране. 

В 1991 году Хуан Давид вместе со своими братьями сдался правоохранительным органам и заключил сделку с правосудием о признании вины. В 1996 году он был освобождён. В том же году на свободу вышел Хорхе Луис, и оба брата поселились в Медельине. Они стали бизнесменами, владеющими множеством предприятий и компаний разной направленности. Скончался от инфаркта 25 июля 2013 года.

См. также 
 Фабио Очоа
 Хорхе Луис Очоа
 Медельинский кокаиновый картель

Ссылки 
 Латино Америка —Медельинский Картель 
 Chepesiuk, Ron (1999). The war on drugs : an international encyclopedia. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. p. 165 

Наркобароны Колумбии
Преступники Колумбии
Медельинский кокаиновый картель
Умершие от инфаркта миокарда